Almonesson steht für: 

 Almonesson (New Jersey), Gemeindefreies Gebiet im Gloucester County, New Jersey
 Almonesson Creek, Fluss im Gloucester County, New Jersey 
 Almonesson Lake, Stausee im Gloucester County, New Jersey